«Слава» — фильм 1980 года Алана Паркера.
 «Слава» — фильм 1989 года Эдварда Цвика.
 «Слава» — фильм 2009 года Кевина Танчароена.